Eberl – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Eberl:
 Anton Eberl (1765–1807) – austriacki kompozytor i pianista
  (1887–1962) – czesko-francuski artysta
 Irmfried Eberl (1910–1948) – austriacki lekarz
  (ur. 1986) – aktor, producent, reżyser, scenarzysta i redaktor
  (ur. 1973) – niemiecki piłkarz